Die Bezirksliga Potsdam 1986/87 war die 35. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Chemie Velten sicherte sich nach 1960 zum zweiten Mal den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Veltener in der Staffel 2 den vierten Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach 18-jähriger Zugehörigkeit Motor Teltow und Vorjahresaufsteiger SG Sachsenhausen ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die beiden Erstplatzierten der Aufstiegsrunde der Bezirksliganeuling die Zweitvertretung von Motor Ludwigsfelde und nach dreijähriger Abwesenheit Motor Rathenow auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 56.660 Zuschauer (ø 236 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 2.700 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Chemie Velten (14. Spieltag)
 1.800 BSG Motor Hennigsdorf – BSG Chemie Velten (7. Spieltag)
 1.300 BSG Chemie Velten – BSG Stahl Hennigsdorf (29. Spieltag)
 1.200 BSG Stahl Hennigsdorf – BSG Stahl Oranienburg (10. Spieltag)
 750 BSG Stahl Oranienburg – BSG Chemie Velten (27. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 8.780 (ø 585) BSG Stahl Hennigsdorf
 7.810 (ø 521) BSG Chemie Velten
 7.421 (ø 495) BSG Motor Hennigsdorf
 Niedrigste Heimkulisse (ø)
 1.218 (ø 81) BSG Chemie Premnitz
 1.015 (ø 68) BSG Lokomotive Seddin
 985 (ø 66) BSG Motor Babelsberg II

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die beiden Aufsteiger zur Bezirksliga. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

(kursiv) Spiele auf neutralen Platz

Literatur 
 
 
 Programmhefte von Chemie Velten der Saison 1986–1987

Potsdam
Fußballsaison 1986/87